

Patronymes 
 Robert Schatten (1911 - 1977) est un mathématicien d'origine polonaise, émigré aux États-Unis. On lui doit notamment les normes de Schatten.

Autres 
 signifiant ombre en allemand, on retrouve ce mot dans divers titres :
  (Dissipez-vous, ombres lugubres) (BWV 202), est une cantate profane de Jean-Sébastien Bach ;
 , en français La Femme sans ombre, est un opéra en trois actes de Richard Strauss ;
 Le Voyageur et son ombre () est une œuvre du philosophe Friedrich Nietzsche ;
 Le Montreur d'ombres () est un film allemand réalisé par Arthur Robison et sorti en 1923 ;
 L'Ombre des anges () est un film germano-suisse réalisé par Daniel Schmid, sorti en 1976 ;
 Des ombres dans la pierre () est un roman de science-fiction de l'auteur allemand Andreas Eschbach paru en 2007.